Макс Але́н Граде́ль (; ) — ивуарийский футболист, полузащитник клуба «Сивасспор» и сборной Кот-д’Ивуара.

Карьера

Клубная 
Макс Градель — воспитанник английского клуба «Лестер Сити». Дебютировал в «Лестере» в сезоне 2008/09, предыдущий сезон проведя на правах аренды в другом клубе Первой лиги — «Борнмуте».

Летом 2009 года Градель оказался в «Лидс Юнайтед», проведя в клубе два сезона, первый из которых — на правах аренды. По итогам чемпионата 2009/10 команда Граделя вышла в Чемпионшип. Таким образом в следующем сезоне ивуариец дебютировал в этой футбольной лиге Англии, в 41 матче забив 18 голов и став одним из лучших бомбардиров чемпионата.

В августе 2011 года Макс Градель перешёл во французский «Сент-Этьен». Дебютировал в Лиге 1 10 сентября 2011 года против «Лилля». 26 ноября 2011 года забил первый гол за «Сент-Этьен» (в матче 15-го тура чемпионата против «Аяччо»).

В сборной 
Макс Градель впервые получил вызов в сборную в конце 2010 года. Дебютировал в национальной сборной 5 июня 2011 года в матче отборочного турнира к КАН—2012 против команды Бенина. Участник Кубков африканских наций 2012 (5 матчей) и 2013 (3 матча). Свой первый гол за национальную команду Градель забил 15 августа 2012 года в товарищеском матче против сборной России, 1-1.

Летом 2019 года на Кубке африканских наций в Египте, Макс был вызван в состав своей национальной сборной. В третьем матче против Намибии он отличился забитым голом на 39-й минуте, а его сборная одержала победу 4:1 и вышла в 1/8 финала.

Достижения 
 Обладатель Кубка французской лиги: 2012/13

Статистика

Примечания 

Футболисты Франции
Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Борнмут»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Сивасспор»